Redfield kan syfta på:

Personer

Efternamn 

 James Redfield - (född 1950), amerikansk författare
 William C. Redfield - (1858-1932), amerikansk demokratisk politiker
 William Charles Redfield - (1789-1857), amerikansk meteorolog

Förnamn 

 Redfield Proctor - (1831-1908), amerikansk republikansk politiker

Platser 

 Redfield, Arkansas
 Redfield, Iowa
 Redfield, Kansas
 Redfield, New York
 Redfield, South Dakota